Дж. Р. Боб Доббс — центральная фигура пародийной религии «Церковь недомудреца». Его образ взят из клипа 1950-х годов.

В соответствии с догмами Церкви недомудреца, Боб был продавцом бурильного оборудования, который в 1953 году на собственноручно построенном телевизоре увидел видение бога . Согласно церковным писаниям (в ) сказано, что видение Иеговы 1 вдохновило Боба написать «Pre Scriptures» и основать Церковь недомудреца. Учение называет «Боба» величайшим продавцом, который когда-либо жил и который сумел обмануть смерть множество раз. Он также почитается за совершенные им большие глупости и считается спасителем «Халявы». Был убит в Сан-Франциско в 1984 году, хотя Церковь недомудреца заявляет, что с тех пор он воскресал из мертвых ещё несколько раз.
Согласно канонам Церкви недомудреца, в написании имени Боба всегда должны присутствовать кавычки, написание имени Боба без кавычек является оскорблением чувств верующих. В иконографии Боба кавычки также могут быть размещены вокруг изображения головы Боба, образуя своего рода альтернативный нимб (ореол).

Биография 

Согласно Апокрифу «Боба» Revelation X (Откровение), «Боб» родился в Далласе, штат Техас, в семье Хинуча-Чи-Хана М. (фармацевт) и Джейн Макбрайд Доббс. В раннем возрасте проявлял талант к денежным манипуляций на фондовом рынке (в телефонном режиме), которые давали большие прибыли. Создал семью с женой Конни в Лас-Вегасе в 1955 году и работал в качестве модели фотографа. В 1957 году по выходным читал проповеди в евангельских христиан «строго за деньги».

Конни Доббс 
Констанс «Конни» Марш Доббс, жена «Боба», стала известной в церковных кругах как и «Боб». Хотя «Боб» и был женат на других женщинах, духах, божествах, а иногда и на неодушевленных предметах, Конни, в документальном фильме о Церкови недомудреца, указывается, как «первая и до сих пор основная жена». Конни — покровительница женщин из Церкви и символизирует собой их истинное освобождение. Она не подчинялась никому (особенно «Бобу»), и так же была свободна в своих действиях, как и её муж.

Доббстаун 
Согласно учению Церкви недомудреца, «Боб» основал свою штаб-квартиру, тайный кружок в Сараваке, Восточная Малайзия, под названием Доббстаун (Dobbstown), где он часто бывал.

Образ «Боба» 

Изображение «Боба» впервые появилось в оригинальной публикации Церкви недомудреца:  SubGenius Pamphlet # 1  («The World Ends Tomorrow and You May Die») (1979). Вскоре после первого появления, образ «Боба» стал распространяться в разных уголках мира как: граффити, наборы символов операционной системы Atari ST, ASCII-art, музыкальные альбомы многих андеграундных групп (наиболее популярный Devo to Sublime), фильмы (The Wizard of Speed ​​and Time) и телевидение (Pee-wee’s Playhouse). Существуют также два немецких комикса с «Бобом» («Future Subjunkies» и «Space Bastards», авторы обоих комиксов Герхард Сей Фрид и Зиск Риманн). Церковь недомудреца сохраняет товарный знак и авторские права на образ «Боба», хотя сам «Боб» всегда пытался избежать правовых действий, кроме тех случаев, когда это было совершенно необходимо.

Священный символ 
В 2002 году Церковь недомудреца приняла новый символ, названный «Священный символ»: стилизованный крест, состоящий из трех поперечин и трубки, которые шаблонно соответствуют чертам лица «Боба».

Опрос журнала Time 
В своем выпуске от 1 января 2000 года «Time» опубликовал результаты в интернет-опроса, в котором Дж. Р. «Боб» Доббс занял первое место в категории «Величайшая подделка или мошенничество двадцатого века».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Церкви недомудреца
 Недомудрец (брошюра)
 Словарь богов

Основатели религий
Религиозные деятели США
Научный юмор
Атеизм
Религиозные пародии
Вымышленные лидеры культов
Комедийные персонажи